Folgende deutsche Brücken tragen den Namen Lautertalbrücke:

Lautertalbrücke (A 6), A-6-Überquerung der Lauter (Glan) bei Kaiserslautern
Lautertalbrücke (A 73), A-73-Überquerung der Lauter (Itz) bei Coburg